

Cucina 
 Midollo osseo – alimento ricavato dal midollo animale

Medicina
 Midollo osseo – tessuto connettivo che riempie il canale midollare delle ossa.
 Midollo spinale – tessuto nervoso presente nella colonna vertebrale.
 Midollo allungato – tessuto nervoso interno alla scatola cranica, compreso tra encefalo e midollo spinale, da cui partono i nervi cranici.

Botanica
 Midollo (botanica) – tessuto morfologicamente distinguibile nella parte più interna del legno.